Нови-Београд () — одна из 17 общин округа Белград (Сербии).

Население общины составляет 219 208 человек (2007 год), плотность населения составляет 5347 чел./км². Занимаемая площадь — 41 км², из них 24,0 % используется в промышленных целях. 14 гектар занято Парком Дружбы.

С общиной Чукарица разделена рекой Савой, но в 2008—2011 годах был построен мост, связавший их.

Главной физической особенностью Нового Белграда является его равнинная местность, которая резко контрастирует со старой частью Белграда, построенной на 32 холмах. Помимо Бежании, его западной части, Новый Белград построен на территории, которая была фактически болотом, когда началось городское строительство в 1948 году. В течение многих лет песок привозили в Новый Белград с Малого военного острова на Дунае, пока не осталась небольшая узкая лесистая полоса земли, которая существует до сих пор.

Другими географическими особенностями Нового Белграда являются полуостров Ада-Циганлия и остров Ада Меджица на реке Саве, а также залив Зимовник, окружающий Малую Циганлию, в котором расположены объекты Белградской верфи. Лессовые равнины Бежанийской косы расположены в западной части муниципалитета, а в южной части протекает канал Галовица, впадающий в Саву.

Из всех городских муниципалитетов Белграда в Новом Белграде больше всего зеленых зон, общая площадь которых составляет 3,47 км² или 8,5 % его площади. Самая большой по площади парк — парк Ушче. Парк Республики Сербской был открыт в Новом Белграде в 2008 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Сербии